Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин 2011/2012 годов является 74 сезоном «ЛФБ» — высшего женского баскетбольного дивизиона Франции. Чемпионом Франции в 11-й раз стала команда из Буржа «Бурж Баскет».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 14 команд с 24 сентября 2011 года по 11 апреля 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — четыре лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед. Команды, занявшие с 5 по 12 место, играют в утешительном турнире.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Кубок Вызова

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  БЛМА Монпелье
 3. Шаль-Лез-О Баскет
 4. УСО Мондвиль
 5. Нант Резе Баскет
 6. Эно Баскет
 7. Тарб
 8. Баскет Ланды
 9. Фламме Кароло
 10. ЖБК Вильнёв-д’Аск
 11. Аррас
 12. Пеи д’Экс Баскет
 13. Лион
 14. Ницца

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Эдвиж Лоусон («БЛМА Монпелье»)
  Натали Хёрст («Пеи д’Экс Баскет»)
  Эймиша Картер («Эно Баскет»)
  Эмилия Подруг («Шаль-Лез-О Баскет»)
  Мисти Мимс («Шаль-Лез-О Баскет»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Событие 
В феврале 2012 года «Тарбу» за участие в матчах лиги Любиции Дрлячи и Исис Аррондо, не имеющих право выступать за данную команду, Федеральная комиссия FFBB присудила шесть поражений без начисления очков. 30 марта 2012 года апелляционная комиссия, по представленным трудовым договорам с игроками, оправдала клуб.

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт LFB
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт во Франции в 2011 году
Спорт во Франции в 2012 году